Йо () — корейське прізвище.
 Йо Со Чон — південнокорейська гімнастка.
  (1886—1947) — корейський політик та борець за незалежність.
  — південнокорейський гімнаст.
  (1983—2021) — південнокорейський футболіст.
 Йо Чін Ку — південнокорейський актор.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища